Саммит АТЭС — ежегодная встреча на высшем уровне лидеров государств АТЭС:
 Саммит АТЭС 1989 (Канберра, Австралия)
 Саммит АТЭС 1993 (Блок-Айленд, США)
 Саммит АТЭС 1994 (Богор, Индонезия)
 Саммит АТЭС 1995 (Осака, Япония)
 Саммит АТЭС 1996 (Манила, Филиппины)
 Саммит АТЭС 1997 (Ванкувер, Канада)
 Саммит АТЭС 1998 (Куала-Лумпур, Малайзия)
 Саммит АТЭС 1999 (Окленд, Новая Зеландия)
 Саммит АТЭС 2000 (Бандар-Сери-Бегаван, Бруней-Даруссалам)
 Саммит АТЭС 2001 (Шанхай, Китайская Народная Республика)
 Саммит АТЭС 2002 (Лос-Кабос, Мексика)
 Саммит АТЭС 2003 (Бангкок, Таиланд)
 Саммит АТЭС 2004 (Сантьяго, Чили)
 Саммит АТЭС 2005 (Пусан, Корея)
 Саммит АТЭС 2006 (Ханой, Вьетнам)
 Саммит АТЭС 2007 (Сидней, Австралия)
 Саммит АТЭС 2008 (Лима, Перу)
 Саммит АТЭС 2009 (Сингапур)
 Саммит АТЭС 2011 (Гонолулу, США)
 Саммит АТЭС 2012 (Владивосток, Россия)
 Саммит АТЭС 2013 (Бали, Индонезия)
 Саммит АТЭС 2014 (Пекин, Китай)
 Саммит АТЭС 2015 (Манила, Филиппины)
 Саммит АТЭС 2016 (Лима, Перу)
 Саммит АТЭС 2017 (Дананг, Вьетнам)
 Саммит АТЭС 2018 (Папуа — Новая Гвинея)
 Саммит АТЭС 2019 (Чили)

Примечания